Ballardsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ballardsville (Oldham County, Kentucky)
 Ballardsville (Jefferson County, Kentucky)
 Ballardsville (Mississippi)